Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2012 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2012 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während KSz Polonia Votum Wrocław neun Spieler meldete, umfasste der Kader von WASKO HetMaN Szopienice 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während  GK Baszta MOS Żnin, UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz und AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei LKS Wrzos Międzyborów zwölf Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 83 der 118 gemeldeten Spieler eingesetzt, 37 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.

Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Michał Olszewski (Polonia Warszawa), 7 Punkte aus 9 Partien erreichte sein Mannschaftskollege Tomasz Warakomski. Grzegorz Masternak (Szopienice) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2012), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2012; BEL = Belgien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Warszawa

KSz HetMaN Szopienice

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KSz Polonia Votum Wrocław

GK Baszta MOS Żnin

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec

MLKS Impact Team Ostróda

MLKS Nadnarwianka Pułtusk

LKS Wrzos Międzyborów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Ekstraliga Schach 2012